

Patronyme 

Michel Tomi
Maurice Tomi
 Maurizio Tomi (1969-), coureur cycliste italien

Prénom 
 Tomi (prénom)

Toponymie 

Tomi (rivière)
Mont Tomi
Tōmi, ville japonaise de la préfecture de Nagano